Anville steht für:
 Anville, einen Ort im französischen Département Charente
 Anville (Mondkrater)

Anville ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (1697–1782), französischer Geograph

Siehe auch:
 der Adelstitel Duc d'Anville wurde innerhalb des Hauses La Rochefoucauld vererbt und bezog sich auf den Ort in der Charente